El acrónimo BSE puede referirse a:
 Banco de Seguros del Estado, una empresa aseguradora estatal de Uruguay;
 Bolsa de Valores de Bombay ();
 encefalopatía espongiforme bovina o "enfermedad de las vacas locas" ().